Hubert Deschamps peut désigner :
 Hubert Deschamps (1900-1979), administrateur colonial, historien et africaniste français ;
 Hubert Deschamps (1923-1998), acteur français.